Jay Smith může být:

 Jay R. Smith (1915–2002) – americký dětský herec
 J. R. Smith (* 1985) – americký basketbalista
 Jay Smith (zpěvák) (* 1981) – švédský zpěvák a kytarista